Электродепо «Кра́сная Пре́сня» (ТЧ-4) обслуживает Кольцевую линию Московского метрополитена с 1 апреля  года.

На момент эксплуатации поездов «Русич» в ТЧ-4 «Красная Пресня» работало 850 сотрудников, из них 210 — машинисты электропоездов.

Из ТЧ-4 «Красная Пресня» в 1980-м году в преддверии летних Олимпийских игр впервые вышел состав из вагонов 81-717/714 (более известные как «Номерные»), не только на много лет ставшие основными в Московском метрополитене, но и являющиеся самыми массовыми моделями в мире.

История

Обслуживаемые линии

Подвижной состав

Пассажирский подвижной состав

Служебные электропоезда 
Помимо пассажирских составов в депо «Красная Пресня» эксплуатируются один пятивагонный именной поезд-дефектоскоп «Синерги́я-2», состоящий из вагонов 81-717.5/714.5М, а также путеизмеритель на базе вагонов типа Еж3/Ем-508Т с вагоном-лабораторией № 5564 и с путеизмерителем № 7374 модели 81-714, переданный в августе 2020 года из депо «Планерное». До 1999 года использовался вагон-дефектоскоп типа «А» № 1031 (в 2015 году восстановлен для музея) и вагон-проявочная лаборатория № 21 (до 2013 года находился в депо, в 2017 году восстановлен для музея), с 2001 по 2012 год использовался вагон-дефектоскоп 81-714 № 9425. У обоих дефектоскопов сопровождение формировалось из резервных вагонов 81-717/714. До 2009 года в депо имелся грузовой поезд. В 2009 году вагон 81-714 № 7225 был отправлен в ТЧ-12 «Новогиреево», где и был утилизирован летом 2013 года вместе со списанными вагонами 81-717/714, Е, Еж/Еж1 и Ем-508/509, а вагоны 81-717 № 9158ср и № 9222 стояли на парковых путях депо «Красная Пресня» до конца 2012 года, после чего были порезаны. Также в депо находится тренажёр ПВС (пункт восстановительных средств), созданный на базе промежуточного вагона № 002 из первого опытного состава 81-720/721 «Яуза». Поезд «Синерги́я-1» из вагонов 81-717/714 в апреле 2022 года был переформирован из вагонов, переданных из депо «Печатники».

Музейные электровагоны 

В здании депо имелся уникальный четырёхдверный вагон типа В-4 № 158 1927 года выпуска, который с 1968 по 2021 годы хранился в здании депо. В настоящее время вагон вывезен на территорию вагоноремонтного комплекса «Братеево» для дальнейшей реставрации и передачи в музей.

Также на территории депо имеется вагон типа И (81-715.2) № 10004. В апреле 2018 года опытный вагон типа И был загнан в цех подъемочного ремонта для оценки состояния и составления плана восстановления, однако, по состоянию на 2022 год, работы по данному вагону заморожены.

Мотовозы и служебные самоходные вагоны 
В депо по состоянию на 2010-е годы имеется небольшой парк самоходного служебного подвижного состава: три автодрезины-крана серии АГМ (№ 4135, 12106, 13137), три мотовоза серии ДМ (№ 289, 1229, 2228) и два самоходных снегоочистителя СММ (№ 002 и 003).

Путевое развитие 
Помимо основной двупутной соединительной ветви с Кольцевой линией, в противоположной от портала стороне также имеется однопутная ССВ с Таганско-Краснопресненской линией, примыкающая к ней на стации  на 2 пути.

Разобранный гейт с железной дорогой 
В прошлом данное электродепо имело гейт с железной дорогой — железнодорожный путь, соединяющий депо со станцией Москва-Товарная-Смоленская. В настоящее время разобран (действующими сегодня являются только гейты в электродепо  и ).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Фотографии депо
 Вид на депо «Красная Пресня» (Wikimapia)
 Вид на депо «Красная Пресня» из космоса (Google maps)

Пресня
Здания и сооружения, построенные в 1954 году в Москве